Чемпионат Европы по дзюдо 1988 года проходил в городе Памплона (Испания) 22 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 

Спорт в Испании в 1988 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1988 года
Спорт в Памплоне
События 22 мая
Международные соревнования по дзюдо в Испании
Чемпионаты Европы в Испании
1988 год в дзюдо